Les  sont des dents qui sont implantées dans l'os maxillaire qui compose l'arcade dentaire supérieure. Il y a quatre prémolaires par arcade dentaire et deux par hémiarcades. Les prémolaires sont entre les canines et les molaires. Elles n'existent pas dans la dentition temporaire et apparaissent vers l'âge de 10 ans. Elles sont numérotées : 14 et 15 pour l'hémiarcade droite et 24 et 25 pour la gauche.

Voir aussi  
Dent
Dent temporaire
Dent permanente
 Prémolaire

Dent